Simidectes (Симидектес — „симивалијска животиња која гризе”) је изумрли род плаценталних сисара из кладуса Pan-Carnivora, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Од како је први пут описан, тачан положај рода Simidectes је био непознат. Једно вријеме, овај род је био уврштаван унутар изумрли редова Mesonychia и Cimolesta,. У истраживању из 2016. године је овај род препознат као близак сродник изумрлог реда Hyaenodonta.<ref>S. P. Zack and S. Tomiya (2016.) "New postcrania clarify the affinities of the unusual Eocene mammal Simidectes", in "The Society of Vertebrate Paleontology 76th annual meeting"</ref>

 Класификација 

 Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Simidectes''.
{{clade |style=font-size:85%;line-height:100%;background-color:#E5E4E2;
|label1= Ferae 
|1=

Временска распрострањенст рода Simidectes унутар кладуса Pan-Carnivora

Види још 
 Класификација сисара
 Pan-Carnivora

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке